Марсель Барриер () (1860 — 1954) — французский писатель, романист и эссеист, номинант Нобелевской премии по литературе 1902 года. Был номинирован членом Французской академии Эмилем Фаге с мотивацией "за Нового Дон-Жуана" ("").

Романы 
 Le Nouveau Don Juan, 1900:
 1) L’Éducation d’un contemporain
 2) Le Roman de l’ambition
 3) Les Ruines de l’amour
 La Dernière Épopée, comprenant :
 1) Le Monde Noir, Roman sur l’avenir des sociétés humaines, 1909
 2) La Nouvelle Europe, Anté-histoire de la dernière guerre, 1911
 Saint-Ange d’A*, Histoire d’un amour élégiaque sous la Restauration (1824-1826), 1914
 Le Sang d’Asmodée, démon de la luxure, Roman de mœurs de la première époque du tango, 1924
 Les Nouvelles Liaisons dangereuses, Roman de mœurs modernes, 1925
 La Vierge et le Taureau, 1926
 Le Mauvais Eros, Chronique de mœurs du second Empire, 1926
 Le Roman d'un royaliste, 1927

Эссе 
 L’Œuvre de H. de Balzac : étude littéraire et philosophique sur la « Comédie humaine », 1890
 L’Art des passions, Essai sur le donjuanisme contemporain, 1904
 La Plastique féminine, illustré par Gustave Brisgand, 1929
 Le Carnaval de Limoux, 1930
 Essai sur l’art du roman, 1931
 Les Princes d’Orléans, 1933
 Guillaume II et son temps, 1934
 La Vie secrète de Madame Jules Baudley, 1948

Примечания 

Писатели Франции
Поэты Франции
Номинанты Нобелевской премии по литературе